Жара в Лос-Анджелесе
 Жара в Лос-Анджелесе (фильм)
 Жара в Лос-Анджелесе — американский приключенческий телесериал производства PM Entertainment Group, созданный в 1990-е годы.